Anne-Marie Gaignard (1961-), pédagogue et auteure française.
 Charles Gaignard (1735-1801), ecclésiastique érudit, principal du collège d’Ancenis de 1783 à 1785.
 Genevieve Gaignard (1981-), photographe, vidéaste et plasticienne américaine.
 Roger Gaignard (1933-), coureur cycliste français.